Alajuela (provincie), een provincie van Costa Rica
Alajuela (kanton), een kanton in die provincie
Alajuela (stad), de hoofdstad van die provincie en dat kanton
Alajuelense, een voetbalclub van Costa Rica